Lucius Ceionius Commodus, consul éponyme en l'an 78.
 Lucius Ceionius Commodus, fils du précédent, consul éponyme en l'an 106.
 Lucius Ceionius Commodus, fils du précédent, connu sous le nom de Lucius Aelius Caesar, fils adoptif et héritier d'Hadrien de 136 à 138.
 Lucius Ceionius Commodus, fils du précédent, connu sous le nom de Lucius Aurelius Verus, coempereur romain de 161 à 169.